Апартадеро има више значења:

 Апартадеро (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апартадеро (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику